

Васькино — присілок, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Васькино — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Васькино — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Васькино — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Васькино — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Васькино — присілок, Нижньосергинський район, Свердловська область
 Васькино — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія
 Васькино — присілок, Цілинний округ, Курганська область
 Васькино — присілок, Ядринський район, Чувашія